Die Kay Suzanne Memorial Trophy 2012 war das insgesamt zehnte Event der Players Tour Championship 2012/13. Das Snooker-Turnier wurde vom 11. bis 14. November 2012 in der South West Snooker Academy in Gloucester ausgetragen.

Die Veranstaltung stand im Zeichen des Breast Cancer Awareness Month statt, wo auf das Thema Brustkrebs aufmerksam gemacht werden sollte und es auch Spenden für die Organisation Breast Cancer Care geworben werden. Kay Suzanne ist der Name der an Brustkrebs verstorbenen Schwester von Paul Mount, dem Inhaber der Gloucester Academy. Wegen dieses Hintergrunds wurde auch die Kleiderordnung geändert und alle Spieler traten an den drei Haupttagen in symbolischen rosafarbenen Polo- oder Langarmhemden an. Das Turnier wurde deshalb auch als The Pink PTC bezeichnet.

Im August wurde bekannt, dass die Zusammenarbeit zwischen der South West Snooker Academy in Gloucester und dem Profiverband in Zukunft nicht fortgeführt wird.

Ronnie O’Sullivan, Titelverteidiger des Vorjahres, verzichtete im Zuge einer mehrmonatigen Auszeit vom Profisnooker auf seine Teilnahme. In einer Wiederauflage des Weltmeisterschaftsfinales von 2011 gewann schließlich John Higgins gegen Judd Trump.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Punkte für die Weltrangliste.

Vorrunde

Runde 1

Runde 2

Hauptrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century Breaks 
Während des gesamten Turniers (inklusive Vorrunden) erzielten 36 Spieler insgesamt 62 Breaks von mindestens 100 Punkten. Der Norweger Kurt Maflin spielte das mit 145 Punkten höchste Century Break, der Finalist Judd Trump spielte die meisten Century Breaks (10).

Vorrunde

Hauptrunde

Quellen

Weblinks 
  (worldsnooker.com)
 Ergebnisse (bei snooker.org)
 2012 PTC - Event 4 bei CueTracker

4 #Event
Billardturnier in Gloucester